La bamba kan syfta på:

 La Bamba (film) –  en amerikansk biografisk dramafilm från 1987
 La Bamba (sång) –  en mexikansk folksång
 La Bamba (TV-program) – ett svenskt TV-program med premiär den 17 mars 2014